FairLight – gruppo warez 
 Fairlight – azienda australiana del settore audio digitale
 Fairlight CMI – sintetizzatore della Fairlight
 Fairlight: A Prelude – videogioco del 1986

Geografia 
 Fairlight – paese dell'East Sussex
 Fairlight – Sobborgo di Sydney, Australia